Фьемме () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Валь-ди-Фьемме — долина в Италии в автономной области Трентино — Альто-Адидже, ворота в Доломитовые Альпы.
 Дзиано-ди-Фьемме — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто.
 Кастелло-Молина-ди-Фьемме — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Тренто.